Boteå kan syfta på:

 Boteå socken – en socken i Ångermanland
 Boteå landskommun – en tidigare kommun i Västernorrlands län
 Boteå församling – en församling i Sollefteå-Boteå pastorat i Sollefteå kontrakt i Härnösands stift
 Boteå kyrka – en kyrkobyggnad i Boteå socken
 Boteå distrikt – ett distrikt i Sollefteå kommun och Västernorrlands län